

Geografia 
Australia
 Greenock – cittadina
Canada
 Greenock – township
Regno Unito
 Greenock – città della Scozia
 Greenock Water – fiume della Scozia

Altro 
 Greenock – collegio elettorale soppresso della Scozia
 Blitz di Greenock – azione militare avvenuta nell'omonima cittadina scozzese
 Greenock Morton Football Club – società calcistica scozzese
 Easter Greenock Castle – castello situato nell'omonima cittadina scozzese